Dominika Nowakowska (ur. 1985) – polska lekkoatletka
 Dominika Nowakowska (ur. 1988) – polska siatkarka
 Dominika Nowakowska (ur. 1992) – polska siatkarka